

Plantas
Indigofera suffruticosa — espécie, também conhecida como anileira
Indigofera rothii — espécie
Indigofera — gênero botânico

Artes
 Indigo (atriz) — atriz estadunidense
 Indigo Girls — banda de música folk
 Indigo (álbum de Chris Brown)
 Indigo (álbum de Diego González)
 Indigo (álbum de RM)

Informática
Indigo Renderer — renderizador 3D proprietário
Windows Communication Foundation — framework de desenvolvimento da Microsoft cujo primeiro nome de código foi Indigo

Outros usos
 IndiGo — companhia aérea indiana

Desambiguações de vegetais
Desambiguações de música